Het ATP-tennistoernooi van Rosmalen 2007 (officieel de Ordina Open 2007) werd gespeeld van 17 tot en met 23 juni 2007 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het is de 18e editie en topspelers zoals Tommy Robredo, Ivan Ljubičić, Marcos Baghdatis en Juan Carlos Ferrero deden mee. Thiemo de Bakker maakte zijn debuut nadat hij van de organisatie een wildcard had gekregen. Mario Ančić zou aanvankelijk mee doen maar met Wimbledon in aantocht heeft hij zich afgemeld wegens de ziekte van pfeiffer.

De Kroaat Ivan Ljubičić won het toernooi door in de finale de Nederlander Peter Wessels met 7-6, 4-6, 7-6 te verslaan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 15.000,-.

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Rosmalen
Rosmalen